Generalità (amministrazione) – amministrazioni centrali
Generalità (carattere della norma) – uno dei caratteri della norma